Die Baureihe 251 bezeichnet:
 Mercedes-Benz Baureihe 251, Automodell der Marke Mercedes-Benz
 
Lokomotiven:
 Diesellokomotiven MaK DE 2700
 Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn in der DDR: DR-Baureihe E 251
 Schmalspur-Diesellokomotiven der Deutschen Bundesbahn: DB-Baureihe 251 (bis 1968: Baureihe V 51)